Riding Panjang (Merawang), een plaats in Indonesië
Riding Panjang (Belinyu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing